Solo per te – film del 1938 diretto da Carmine Gallone 
Solo x te – film TV del 1998 diretto da Maria Carmela Cicinnati e Peter Exacoustos
Solo per te – brano scritto ed interpretato da Francesco Tricarico, inserito nel film del 2005 Ti amo in tutte le lingue del mondo diretto da Leonardo Pieraccioni